Req. kan som auktorsförkortning betyda:

 Esprit Réquien
 Esprit Requien

Robotskapade auktorsförkortningar